Юстин Генрих Кнехт (; 30 сентября 1752, Биберах — 1 декабря 1817, там же) — немецкий композитор, органист и капельмейстер в своем родном городе, а в 1807—1809 гг. придворный капельмейстер в Штутгарте.

Пользовался очень высокой репутацией как органист, выше его почитали только Йозефа Фоглера. Кнехт написал симфонию «Музыкальные картины природы» (), которая по программе весьма сходна с Пасторальной симфонией Бетховена; тот же сюжет Кнехт разработал в органной сонате «Блаженство пастуха, прерванное ударом грома» (). Также он является автором других музыкальных произведений, в числе которых псалмы, мессы, несколько опер и водевилей, музыкальная драма «Песнь колокола» (, по Шиллеру), органные пьесы, фортепианные вариации, сонатины, дуэты для флейт, арии, гимны, два сборника хоралов и пр.

Композиции Кнехта оказались недолговечными. Кнехт является автором большого числа теоретических сочинений. Как теоретик он стал на позиции доведённого до крайности схематизма в музыке, рассматривая музыкальный материал с помощью терцеобразных построений аккордов на всех ступенях гаммы. Помимо теоретических работ Кнехту принадлежит также учебник игры на органе.

Примечания

Литература 
 
 Robert Eitner. Knecht, Justin Heinrich. // Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 16, Duncker & Humblot, Leipzig 1882, S. 278 f.
 Michael Ladenburger: Knecht, Justin Heinrich, Grove Music Online ed. L. Macy
 Michael Ladenburger: Justin Heinrich Knecht: Leben und Werk: thematisch-bibliographisches Verzeichnis seiner Kompositionen (dissertation, University of Vienna, 1984)
 H. M. Miller: Die Orgelwerke von Justin Heinrich Knecht (Munich, 1990)

Ссылки 
 

Теоретики музыки
Органисты Германии
Академические музыканты Германии